Гран-при Мексики 1969 года — одиннадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1969 года. Автогонки прошли 19 октября 1969 года на автодроме имени братьев Родригес.

Сломавший ноги на предыдущем этапе Грэм Хилл не был заменён в «Лотусе», вместо этого команда продолжила эксперименты с полноприводным Lotus 63 с Джоном Майлзом за рулём. «Феррари» продолжала использовать одну машину под управлением Педро Родригеса. Брюс Макларен второй раз подряд не смог стартовать в гонке: на формирующем круге отказал двигатель. После старта попеременно лидировали Стюарт и Икс, но на 10 круге в лидеры вышел Денни Халм, пробившийся на эту позицию с пятого места и в итоге выигравший гонку. Приехавший шестым Джеки Оливер набрал первое очко в сезоне и прервал свою неудачную серию из восьми сходов подряд.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-5 Джеки Стюарт

6-9 Жаки Икс

10-65 Денни Халм

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Мексики